Феодо́сия (Ростисла́ва) Мстисла́вна (около 1200/1205 — 4 мая 1244) — святая великая княгиня владимирская, мать святого князя Александра Невского. Дочь Мстислава Мстиславича Удатного и дочери половецкого хана Котяна.

Биография 
Феодосия — вторая жена великого князя владимирского Ярослава Всеволодовича, от которого родила девятерых (по другим источникам — семерых или восьмерых) сыновей и двух дочерей.

Польский историк Дариуш Домбровский в своей книге «Генеалогия Мстиславичей» выразил несогласие с традиционной версией происхождения Феодосии и объявил её дочерью псковского и киевского князя Мстислава Романовича. Российский исследователь А. В. Горовенко посчитал, что его аргументация ошибочна.

Память Феодосии в день смерти 5 мая (18 мая), 3-я неделя по Пятидесятнице (Собор Новгородских святых), 23 июня (6 июля) (Собор Владимирских святых).

Умерла в Новгороде, приняв монашество под именем Евфросиния, по одним сведениям, 5 мая 1244 года, по другим — 4 мая 1241 года. Указываются и две её гробницы: одна — в новгородском Юрьевом монастыре, другая — во владимирской Георгиевской церкви.

Предки

Примечания

Литература 
 Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.). — СПб.: Д. Буланин, 2015. — С. 554—561.
 

Умершие в Новгороде
Монахини Русской православной церкви
Великие княгини владимирские
Княжны Древней Руси
Рюриковичи по алфавиту
Собор Новгородских святых
Христианские святые XIII века
Супруги русских князей
Похороненные в Юрьевом монастыре
Собор Владимирских святых